Wirgińczyk – powieść amerykańskiego pisarza Owena Wistera
Ekranizacje:
 Wirgińczyk – amerykański film z 1914
 Wirgińczyk – amerykański film z 1929
 Wirgińczyk – amerykański film z 1946
 Wirgińczyk – amerykański serial telewizyjny z (1962–1971)